Buresiolla abchasica is een hooiwagen uit de familie aardhooiwagens (Nemastomatidae). De wetenschappelijke naam van Buresiolla abchasica gaat terug op Ljovuschkin & Starobogatov.

Aardhooiwagens